В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1105 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1105 году

Январь 
 2 января — Тьерри I — граф Монбеньяра, граф Феррета, граф Альткирха с 1073 года, граф Бар-ле-Дюк и сеньор Муссона с 1093 года ( как Тьерри II), граф Вердена с 1100 года (как Тьерри II)

Июнь 
 4 июня — Фридрих I фон Штауфен — герцог Швабии (1079—1105), родоначальник династии Гогенштауфенов.
 22 июня — Раймунд IV Тулузский — граф Прованса (1063—1105), маркиз Прованса (1093—1105), граф Тулузы (1088—1105), первый герцог Нарбонны (1088—1105), первый граф Триполи (1099—1105), один из главных участников 1-го крестового похода

Июль 
 13 июля — Раши — крупнейший средневековый комментатор Талмуда и один из классических комментаторов Танаха; духовный вождь и общественный деятель еврейства Северной Франции.

Сентябрь 
 1 сентября — Мелетий Новый — настоятель монастыря, христианский святой .
 20 сентября — Симон Сицилийский — великий граф Сицилии (1101—1105)

Декабрь 
 2 декабря — Одеризио ди Монтекассино — Кардинал-священник Сан-Марчелло-аль-Корсо (1088—1105)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Адриан Комнин — византийский аристократ и генерал, брат императора Алексея I Комнина
 Бёркийарук — великий султан сельджукидского государства (1094—1105)
 Григорий Иконописец — инок Киево-Печерского монастыря. Святой Русской церкви (дата смерти предположительна)
  — вьетнамский полководец и политический деятель, национальный герой Вьетнама
  — епископ Ананьи, участник Первого крестового похода папский легат в Византийской империи, святой католической церкви.
 Сукчон — император Корё (1095—1105).
 Хуан Тинцзянь — китайский каллиграф.
  — императрица-консорт Японии (1046—1068), жена императора Го-Рэйдзэя.

См. также 
 Список умерших в 1104 году
 Список умерших в 1106 году

1105